Tango puede referirse a:

Música

Estilos 
 Tango, estilo musical y baile originado a finales del siglo XIX en Argentina y Uruguay.
 Tango (flamenco), palo (o modalidad de cante) del flamenco.
 Tango de carnaval, composición musical de los coros del carnaval de Cádiz.

Músicos 
 Tanguito (1945-1972), seudónimo del cantante argentino José Alberto Iglesias.
 Tango?, grupo de tecno-pop español.

Álbumes 
 Tango (álbum de Tanguito) (1973).
 Tango (álbum de Charly García y Pedro Aznar) (1986).
 Tango (álbum de Patty Larkin) (1991).
 Tango (álbum de Julio Iglesias) (1996).
 Tango (álbum de Negative).

Cine y televisión 
 ¡Tango! (1933), obra argentina de Luis Moglia Barth.
 Tango (película de George Schnéevoigt) (1933), danesa, de George Schnéevoigt.
 Tango (película de 1969), búlgara.
 Tango (película de 1980), polaca de Zbigniew Rybczyński.
 Tango (película de 1993), francesa de Patrice Leconte.
 Tango, no me dejes nunca (1998), película argentina de Carlos Saura.
 Tango (programa de televisión) (1991), en el que actuó Sancho Gracia.

Informática 
 TANGO (en inglés "TAco Next Generation Objects"), sistema de control libre y abierto de control orientado a objetos.
 Tango Desktop Project, proyecto de mejora de las interfaces de usuario de código abierto.
 Tango (aplicación móvil).

 Toponimia 
 Provincia de Tangoo, antigua división administrativa de Japón, que actualmente forma parte de la prefectura de Kioto.

 Varios 
 Tango (bebida), marca de refrescos de Reino Unido.
 Tango (fonética), nombre de la letra T en el alfabeto fonético de la OTAN y de la OACI.
 Tango 01, avión presidencial de Argentina.
 Adidas Tango''', balón de fútbol diseñado por la firma alemana Adidas utilizado en los mundiales de Argentina (1978) y España (1982).